WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) — беспроводные сети масштаба города. Предоставляют широкополосный доступ к сети через радиоканал.

Стандарт IEEE 802.16, опубликованный в апреле 2002 года, описывает wireless MAN Air Interface.

802.16 — так называемая технология «последней мили», использующая диапазон частот от 10 до 66 ГГц. Так как это сантиметровый и миллиметровый диапазон, то необходимым условием является прямая видимость между антеннами приёмопередающих устройств. Стандарт поддерживает топологию point-to-multipoint, технологии frequency division duplex (FDD) и time division duplex (TDD), с поддержкой quality of service (QoS). Возможна передача звука и видео. Стандарт определяет пропускную способность 120 Мбит/с на каждый канал в 25 МГц.

Для соединения базовой станции с абонентской используется высокочастотный диапазон радиоволн 1,5 до 11 ГГц. В идеальных условиях скорость обмена данными может достигать 70 Мбит/с, при этом не требуется обеспечения прямой видимости между базовой станцией и приемником.

Стандарт 802.16a последовал за стандартом 802.16. Он был опубликован в апреле 2003 и использует диапазон частот от 2 до 11 ГГц. Стандарт поддерживает ячеистую топологию (mesh networking) и не требует прямой видимости.

См. также 
 Wireless LAN
 WiMAX

Литература 
 Вишневский В. М., Ляхов А. И., Портной С. Л., Шахнович И. Л., Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.: Техносфера, 2005

Беспроводные сети
IEEE 802
Стандарты радиосвязи
Стандарты IEEE
Сетевые протоколы